Glenorchy (Nieuw-Zeeland), plaats in Nieuw-Zeeland
Glenorchy (Tasmanië), voorstad van Hobart, Tasmanië, Australië
City of Glenorchy, local government Area in Tasmanië, Australië
Glenorchy (Victoria), plaats in Victoria, Australië